Peter Ernst I van Mansfeld
 Peter Ernst II van Mansfeld